Сірако (Сайтама)
 Сірако (Тіба)